Morita ist der Familienname folgender Personen:

 Morita Akio (1921–1999), japanischer Unternehmer
 Ayumi Morita (* 1990), japanische Tennisspielerin
 Dōji Morita (1952–2018), japanische Musikerin
 Hidemasa Morita (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Morita (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kazuaki Morita (* 1965), japanischer Spieleentwickler
 Kensaku Morita (* 1949), japanischer Schauspieler und Politiker
 Kiiti Morita (1915–1995), japanischer Mathematiker
 Kōhei Morita (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Kōichirō Morita (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kōki Morita (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Masakazu Morita (* 1972), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Pat Morita (1932–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Rin Morita (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Morita Sai (1898–1993), japanischer Maler

 Shinji Morita (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Morita Shiryū (1912–1998), japanischer Kalligraf
 Shō Morita (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Shūhei Morita (* 1978), japanischer Animator
 Sō Morita (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Morita Sōhei (1881–1949), japanischer Schriftsteller
 Takahiro Morita (* 1988), japanischer Musiker
 Morita Tama (1894–1970), japanische Essayistin
 Tatsuya Morita (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Tomomi Morita (* 1984), japanischer Schwimmer
 Morita Tsunetomo (1881–1933), japanischer Maler
 Yoshimitsu Morita (1950–2011), japanischer Filmregisseur